Музей Чайковского — музеи, посвящённые жизни и деятельности выдающегося русского композитора Петра Ильича Чайковского.

Список музеев

Россия 
 Государственный дом-музей П. И. Чайковского — Клин, Московская область.
 Музей-усадьба П. И. Чайковского — Воткинск, Удмуртия.
 Музей «П. И. Чайковский и Москва» — Москва.
 Дом-музей Чайковского (Алапаевск) — Алапаевск, Свердловская область.
 Дом Чайковского (Таганрог) — Таганрог, Ростовская область, комната-музей.

Украина 
 Каменский государственный историко-культурный заповедник (Мемориальный музей Пушкина и Чайковского) — Каменка, Черкасская область.
 Музей Чайковского (Низы) — Низы Сумская область. 
 Музей Чайковского (Браилов) — Браилов, Винницкая область.

См. также 
 Память о П. И. Чайковском